

Sigle 
 Independent Labour Party – partito politico britannico
 Integer Linear Programming – programmazione lineare per la risoluzione di problemi lineari interi
 Inductive Logic Programming (programmazione logica induttiva) – branca dell'intelligenza artificiale che rappresenta il punto di contatto tra apprendimento automatico (machine learning) e programmazione logica (logic programming)
 Instruction level parallelism – indice del numero di istruzioni eseguibili in modo parallelo

Codici 
 ILP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Moue dell'Île des Pins (Nuova Caledonia)
 ILP – codice valutario ISO 4217 della sterlina israeliana, ex valuta di Israele, sostituita dal vecchio siclo israeliano (ILR) e poi dal nuovo siclo israeliano (ILS)